Ян (Ханс) Саверей Младший (; 1589 год, Харлем — похоронен 7 августа 1654 года в Утрехте) — голландский художник золотого века. Свои работы часто подписывал как Ян или Ханс, оба имени являются производными от Йоханнес ().

Биография 
Был сыном Якова Саверея (ок. 1565—1603) и племянником Ханса Саверея Старшего (1564—ок. 1623) и Руланта Саверей (1576—1639). Все трое были художниками из Кортрейка в Испанских Нидерландах и переехали на север в Харлем между 1584 и 1586 годом. Предполагается, что Ян был учеником своего дяди Руланта, с которым затем работал вместе.

Саверей наиболее известен тем, что в 1651 году нарисовал изображение птицы додо (в настоящее время хранится в Музее естественной истории Оксфордского университета). Широко распространено мнение, что Льюис Кэролл, оксфордский математик, вдохновлялся этим рисунком при включении в «Алису в Стране чудес» соответствующего персонажа.

Примечания 

Художники Нидерландов